Riis es un apellido de origen danés que puede hacer referencia a:

  Bjarne Riis, ex ciclista y actual director deportivo;
  Jacob Riis, fotoperiodista y reformador social.